Đại Minh (Quảng Nam)
 Đại Minh (Yên Bái)